Damage (boek) door Josephine Hart
Damage (1992), een verfilming van dit boek door Louis Malle.
Damage (2009), een film van Jeff King
Damage (Star Trek), een episode uit Star Trek: Enterprise
Damage (R&B band), een R&B boyband met onder anderen Jade Jones
Damage (hardcore band), een band uit New York die actief was van 1983 tot 1988

Zie ook 
 schade, de Nederlandse vertaling van het Engelse woord 'damage'